GfPM steht für:
 Gesellschaft für Popularmusikforschung
 Gesellschaft für Produktionsmanagement

GFPM steht für:
 GFPM, Stammzellmarker

Abkürzung